Възел може да се отнася за:

 възел – метод за съединяване и преплитане на линейни гъвкави материали (конци, въжета, ремъци, шнурове)
 възел – извънсистемна единица за скорост, равна на една морска миля в час
 мрежов възел – място в компютърна мрежа, което изпраща, получава, съхранява или създава информация
 възел (електротехника) – място, в което се събират няколко клона (участъци с еднакъв ток)

 Възел – село в община Черноочене, област Кърджали
 „Възел“ – филм от Република Македония (1984)

Някои модули на Международната космическа станция (МКС):
 Възел 1 (Юнити)
 Възел 2 (Хармъни)
 Възел 3 (Транквилити)
 Възел 4 (Докова възлова платформа)

Вижте също 
 Гордиев възел
 Теория на възлите
 Възела – връх в Пирин